Colinense – abitanti di Colina (Brasile)
Colinense – abitanti di Colinas (Maranhão)
Colinense – abitanti di Colinas (Rio Grande do Sul)
Colinense – abitanti di Colinas do Sul
Colinense – abitanti di Colinas do Tocantins